Phlomis lychnitis
 Verbascum thapsus
 Verbascum lychnitis
 Verbascum
 Verbascum boerhavii